La Coupe de Belgique 1992-1993 a été remporté le  par le Standard de Liège au Parc Astrid à Anderlecht contre le Sporting de Charleroi
Victoire 2 buts à 0.

Finale 

1993
Belgique
Coupe
Coupe